Pescheria est
 le nom d'un genre de plantes de la famille des Apocynaceae synonyme de Tabernaemontana
 le nom de deux communes italiennes
 Peschiera del Garda dans la province de Vérone
 Peschiera Borromeo dans la province de Milan.
Homonymie
 le nom d'une bataille de 1796: Combat de Peschiera